Sudbina si murni é um álbum de estúdio do cantor sérvio Šaban Bajramović, lançado em conjunto com a Orkestar Zorana Pejkovića em 1984.

Lista de faixas 
Todas as composições por Šaban Bajramović, com arranjos de Zoran Pejković.

Álbuns de 1984